Россия на «Евровидении-2005», прошедшем в Киеве, выступила в 9-й раз за свою историю. Страну представляла Наталья Подольская с песней Nobody hurt no one и заняла 15-е место всего с 57 баллами.

Исполнительница 
Наталья Подольская родилась в Могилёве 20 мая 1982 года. Выступала с 9 лет в коллективе «Студия W» Могилёвского лицея музыки и хореографии, в составе коллектива стала лауреатом конкурсов «Зорная ростань», «Магутный божа» (Беларусь) и «Goldenfest» (Польша). Окончила музыкальную школу по классу фортепиано, завоевала первую премию на фестивале «Золотой Шлягер'99», третью премию на «Славянском базаре» в Витебске в 2002 году и Гран-при на фестивале «UNIVERSETALENT» в Праге в 2002 году.

В 2004 году Наталья Подольская выступила в белорусском отборе на Евровидение с песней «Unstoppable», написанной Майклом Джеем, но заняла 2-е место. Окончив Белорусский институт правоведения в Могилёве, Наталья отправилась в Москву для поступления на вокальное отделение московского Института современного искусства и стала участницей 5-го сезона реалити-шоу «Фабрика звёзд». Продюсерами Натальи в России стали Иосиф Пригожин и Виктор Дробыш. В конце декабря 2004 года Наталья выпустила дебютный альбом «Поздно».

Национальный отбор

Правила и подготовка 
Подготовка к национальному отбору началась достаточно поздно: в январе 2005 года на Первом канале российского телевидения впервые сообщили о том, что для всех желающих открыт национальный отбор. Принимались только профессиональные студийные записи продолжительностью не более 3 минут, исполняющиеся одним или группой до 6 артистов, достигших 16 лет, и не издававшиеся и не исполнявшиеся публично до 1 октября 2004 года. Каких-либо подробностей Первый канал не сообщал. Было принято решение провести 4 полуфинала и финал, однако число полуфиналов сократили до трёх: 4, 11 и 18 февраля 2005 должны были пройти полуфиналы, а финал был намечен на 25 февраля 2005. Национальный отбор впервые за 8 лет приобрёл открытый характер, и Первый канал предложил зрителям самостоятельно путём телефонного и СМС-голосования выбрать лучшую песню и лучшего исполнителя.

Все четыре шоу прошли в Москве в студии Первого канала: ведущими стали Андрей Малахов и Яна Чурикова. Профессиональное жюри отобрало 30 песен, разделив их на три полуфинала по 10 песен каждый: из 10 песен три выходили в финал. Трижды в день показывались шоу, чтобы предоставить право для телефонного и СМС-голосования жителям трёх часовых поясов России. Окончательные результаты объявили в прямом эфире.

В жюри вошли:

 Константин Эрнст, генеральный директор Первого канала
 Юрий Аксюта, директор музыкального вещания Первого канала
 Илья Бачурин, продюсер
 Артур Гаспарян, журналист
 Виктор Дробыш, продюсер
 Лариса Долина, певица
 Максим Дунаевский, композитор
 Максим Кононенко, журналист
 Александр Малинин, певец
 Игорь Матвиенко, композитор
 Владимир Матецкий, композитор
 Владимир Полупанов, журналист
 Лариса Синельщикова, продюсер
 Максим Фадеев, композитор
 Лариса Хавкина, журналист
 Алексей Чарыков, продюсер

Недобор исполнителей 
Полностью укомплектовать тридцатку исполнителей не удалось с первого голосования, прошедшего 31 января 2005, поскольку из 50 композиций, прошедших первой стадии отбора, сразу 15 были поданы малоизвестными исполнителями. Исполнение песен некоторыми группами («Reflex» и «Чай вдвоём») было некачественным, и их пришлось взять с условием более тщательной подготовки. 4 февраля ряд участников национального отбора пополнился новыми фамилиями, и за их кандидатуры заступился лично Константин Эрнст.

Перед конкурсом сразу несколько экстравагантных исполнителей объявили о своих планах поездки на Евровидение: шоумен Антон Самсонов, более известный как Антти Курьяхальб (), выставил кандидатуру группы «Time 2 Ale», пообещав на сценическом выступлении показать живых кошек, однако в полуфинале группы не оказалось. Также о своём участии заговорила малоизвестная группа «Мин Нет», чьи участницы выпустили скандальный альбом «Peace Da» в 2004 году и с долей иронии говорили, что даже прошли у гинеколога проверку на наличие девственности. Верка Сердючка (настоящее имя Андрей Данилко), ранее подававшая заявку на участие от Украины с песней «Люби меня», заявила о готовности представить Россию на конкурсе в Киеве, представив инструментальную запись одной из своих песен жюри. Тем самым Данилко вместе с белорусской певицей Натальей Подольской и казахским певцом Батырханом Шукановым оказывался в числе трёх иностранных граждан, выступающих на российском национальном отборе. Однако в самый последний момент перед полуфиналом Сердючка сняла заявку без объяснения причины и объявила, что не собиралась вообще участвовать. В связи с недобором исполнителей в третий полуфинал решили включить Сергея Мазаева для роста зрительского рейтинга, однако Мазаев не прибыл на репетицию и в итоге был исключён из числа конкурсантов. Об участии в конкурсе заявлял музыкант Андрей Жинжин, который собирался ехать с песней «In The Sky», но также был исключён из числа участников.

Своеобразную помощь российскому национальному отбору оказал европейский официальный фан-клуб Евровидения OGAE, предложив кандидатуру певицы Варвары, которая в 2004 году выиграла конкурс песни OGAE-2004 с песней «Грозы».

Нарушения правил 
Критики считают этот национальный отбор в России одним из худших, поскольку значительная часть песен не удовлетворяла требованиям конкурса, а их исполнители фактически пели под фонограмму с записанными ранее голосами или откровенно плагиатили. Жюри обвиняло ряд финалистов в плагиате с песен Стинга, группы Aerosmith и Тома Джонса, но в связи с отсутствием официальных подтверждений не могло никого снять. Также на конкурс попадали кавер-версии других песен, что также не допускалось правилами. Одна из песен обратила на себя внимание финских слушателей: песня певицы Славы «Само собой» оказалась кавер-версией песни «Lopeta» группы Tik Tak, выпущенной в 1999 году и перезаписанной группы «Larharyhma» в 2000 году. Продюсер певицы Виктор Дробыш, который ранее работал в Финляндии, взял на себя вину за случившееся и назвал это досадным недоразумением, а его сын Валерий объяснил, что из-за ошибки курьера на Первый канал не попал диск с песней «I Wanna Be The One», с которой Слава и собиралась выступить. Ещё в числе кавер-версий оказались песни «Don't Get Down» группы «Playgirls» (кавер-версия песни «Don't Get Down Like That» шведской группы «Play»), «Хочу быть птицей» Натальи Фатеевой и группы «Икс-Миссия» (русская версия песни Фредди Меркьюри «Born To Love You»).

Ещё одно правило гласило, что песню нельзя было выпускать для коммерческого релиза до 1 октября 2004 года. Под это нарушение правил попали песни «Люблю» группы «Reflex» (песня исполнена в середине сентября 2004 года), «Стоп (Остановка в пути)» группы КГБ (исполнена в сентябре 2004 года) и «Славянские танцы» Сергея Мазаева и группы «Моральный кодекс» (песня исполнена ещё в конце 2002 — начале 2003 года). В октябре 2003 года Анжелика Рудницкая разместила на своём сайте французскую версию песни «Сердце Ангела», а группа «Be Good» выпустила композицию «Take Me Back To Rio» в 2001 году на альбоме «All About You» и разместила её семпл в 2003 году в Интернете. Автор песни Владимир Густов утверждал, что песня его не была выпущена на альбоме и не нарушала правила запрета на коммерческий релиз раньше 1 октября 2004 года, а готовили её к Евровидению, тщательно скрывая от общественности этот факт. Однако особым случаем стала песня «Identify Yourself» Ирины Шотт, демоверсию которой и текст разместили в декабре 2002 года в Интернете. Поскольку в правилах Евровидения не было что-то прописано о публикации в Интернете, прямо запретить песню нельзя было. Представители певицы — автор песни Питер Райт, глава звукозаписывающей компании Sony Music сэр Гарри Коуэлл и сама певица отрицали тот факт, что песня была выпущена для коммерческого распространения. Первый канал решил не дисквалифицировать песню, однако Европейский вещательный союз пообещал проверить всю информацию в том случае, если песня всё же победит на национальном отборе.

1-ый полуфинал 
Первый полуфинал прошёл 4 февраля 2005 года. В интервал-актах выступили Алсу, Юлия Савичева и Александр Малинин. В финал вышли Дима Билан, Jam (Муса Шериф) и Елена Терлеева и Анастасия Стоцкая. Перед полуфиналом ошибочно ходили слухи, что в группе Playgirls на отборе выступила Полина Гагарина.

2-й полуфинал 
Второй полуфинал состоялся 11 февраля 2005 года. В интервал-актах выступили Лариса Долина, Леонид Агутин и Анжелика Варум. В финал вышли фавориты конкурса: группа «Чай вдвоём», певицы Варвара и Наталья Подольская. Критики отметили, что «Чай вдвоём» выступали не под фонограмму, а именно вживую; Варвара исполняла песню с этническими мотивами, которые были практически во всех номерах участников Евровидения-2005, а песня Натальи Подольской была наиболее близка к современной европейской музыке.

3-й полуфинал 
Третий полуфинал состоялся 18 февраля 2005. В интервал-актах выступили группы «Мумий Тролль» и «Премьер-Министр», ранее выступавшие от России на Евровидении в 2001 и 2002 годах. Сергей Мазаев, заявленный в числе полуфиналистов, был дисквалифицирован за неявку на репетицию, и число конкурсантов сократилось до 9; певица Слава сумела всё-таки выступить с заявленной песней «I wanna be the one». В финал вышли Ирина Шотт, Слава и дуэт Александра Панайотова и Алексея Чумакова.

Финал 
25 февраля 2005 года прошёл финал национального отбора с участием 9 финалистов. В интервал-актах выступили Бонни Тайлер, Филипп Киркоров, Валерия и Африк Симоне. Только телезрительское голосование определяло победителя отбора, хотя жюри заявило, что хотело бы увидеть Диму Билана в Киеве. Несмотря на это, победу одержала Наталья Подольская, набравшая больше всего зрительских голосов. Сама Наталья заявила, что Дима Билан и дуэт Александра Панайотова и Алексея Чумакова были главными её конкурентами.

Подготовка к конкурсу

Видеоклип и имидж 
Песня Натальи «Nobody Hurt No One» () была написана Мэри Сьюзан Эпплгейт, автором более 400 релизов и лауреатом премии ASCAP за песню «The Power of Love» для Селин Дион, и Джей Пи Чейзом (он же Джей Пи Ярвинен), участником финского отбора 2002 года с песней «Make The Rain» и полуфинала 2004 года с песней «Reason». Со слов исполнительницы, песня носила пацифистский характер и призывала прекратить насилие и террор, хотя пресса углядела некий политический антиамериканский подтекст. Запись студийной версии состоялась в середине марта 2005 года в финской музыкальной студии Finnvox, сведение — Music Makers. В радиоротацию песня была запущена 18 марта, а в качестве видеопревью для Евровидения представили запись с полуфинала конкурса. Первый канал не занимался раскруткой песни, что снизило её популярность и повлияло на букмекерские ставки. Клип был снят только в конце апреля.

Перед конкурсом пошли слухи, что с Натальей Подольской якобы будут выступать барабанщик Аки Хакала из финской рок-группы «The Rasmus» и бас-гитарист Тимо Хухтала из группы «Killer», а также гитарист Валерий Дробыш, бэк-вокалистки Ольга Белая и Виктория Дайнеко. Огромное число фанатов OGAE подхватило эту журналистскую утку и в итоге долгое время заявляли, что так действительно будет. Информация о том, что Аки Хакала и Тимо Хухтала будут сниматься в видеоклипе, долгое время ходила в прессе, пока не выяснилось, что в клипе всё же снялся Тимо Хухтала, но с бывшим барабанщиком Killer Тейо Ямса. В Киев поехали барабанщик Тейо Ямса, бас-гитарист Тони Хинтикка из группы Technicolour, гитарист Валерий Дробыш, певицы Ольга Белая и Яна Козлова (она же Яна Дайнеко) — дочь белорусского певца Валерия Дайнеко и солистка группы «Поющие Вместе». В связи с ложной информацией фанаты группы The Rasmus на официальном сайте Подольской обвинили певицу в обмане.

Костюм для Натальи Подольской придумала Наталья Пилат. Для живого выступления предлагались различные идеи, однако Виктор Дробыш решил не использовать предложения хореографов, поскольку считал, что рок-стиль песни должен сохраниться: Елена Кипер предлагала выкатить Подольскую на пушке, но Дробыш запретил даже думать об этом. От пиротехники пришлось отказаться по просьбе организаторов.

Гастроли 
В связи с тем, что песню в России никто не продвигал и не рекламировал, Виктор Дробыш решил сделать ставку на гастроли за рубежом. На туре Наталья выступала соло без бэк-группы под фонограмму, выступив ещё раньше таким образом 19 апреля на Дне Радио в России. Гастроли Наталья начала с фестиваля Таврийские игры в Каховке, где выступали Шири Маймон (Израиль), Джавин Хилтон (Великобритания), группа «Гринджолы» (Украина) и Борис Новкович (Хорватия). Фестиваль не транслировался в прямом эфире, а сама Наталья добиралась на самолёте Як-40. Также Наталья дала интервью телеканалу «Интер», выступив всего на трёх телепередачах, и выступила ещё на пяти радиопередачах, в том числе дав интервью Павлу Шилько (DJ Pasha, ведущий Евровидения-2005).

На телерадиокомпании HRT в Хорватии Наталья снялась для передачи «Studio 10» как одна из 14 популярных конкурсанток этого года, но интервью не дала. В Бельгии она дала концерт в Антверпене в клубе «Popi Cafe» для ЛГБТ-аудитории, но снова не выступила на телевидении. В Греции она дала интервью для шоу «Euromania» телеканала ERT и его официального сайта, а также телеканалу Star. 12 мая прошла пресс-конференция перед поездкой на Евровидение, а 13 мая Наталья выступила в Финляндии и оттуда же улетела в Киев.

Выступление 
Первый канал показал полуфинал и финал конкурса в прямом эфире: комментировали конкурс Юрий Аксюта и Елена Батинова, а голоса от России оглашала Яна Чурикова. Наталья Подольская провела первую репетицию 16 мая без конкурсных костюмов, оставшись недовольной номером: выступление прошло два раза с камерами. 17 мая Наталья дала две пресс-конференции вместе с делегацией: Джей Пи Чейз (автор текста), Игорь Буренков (представитель Первого канала), Юрий Аксюта (глава делегации), переводчик и вся бэк-группа. На первой пресс-конференции Наталья исполнила акапелла вариант конкурсной песни и песню «Реченька», а на второй — песня Аллы Пугачёвой «Ты, я знаю, на свете есть». Наталья заявила, что не интересуется мнением прессы и что в её тексте нет никаких антиамериканских оттенков. Пресс-конференция не вызвала большого ажиотажа в связи с тем, что журналисты были в большинстве своём на скандинавской вечеринке Евровидения, хотя многие исполнители отменили свои пресс-конференции.

Вторая репетиция прошла в конкурсных костюмах 17 мая, и Наталья снова осталась недовольна работой операторов. К пульту управления не были допущены российские звукорежиссёры. 18 мая с утра Наталья дала интервью Павлу Шилко на Гала Радио, после чего отправилась на экскурсию в деревню-музей Пирогово с делегацией. Российская вечеринка прошла в тот же день в клубе «Патипа», однако осталась незамеченной на фоне македонской вечеринки, где было большинство журналистов. 19 мая делегация отдыхала, а 20 мая прошли финальные репетиции. Подольская была уже довольна работой телекамер, а эксперты прогнозировали 8-е или 9-е место Наталье.

21 мая состоялся финал, и за четыре часа до начала телетрансляции с артистами начали работу визажисты и парикмахеры. Наталья Подольская в грин-руме не выражала никакого волнения, что даже удивило Виктора Дробыша. Поскольку Россия попала в Топ-10 в прошлом году, то она автоматически проходила в финал. 22 марта на жеребьёвке Россия получила 20-й итоговый номер, выступая после Греции и перед Боснией и Герцеговиной. На конкурсе выступили Тони Хинтикка (бас-гитара), Валерий Дробыш (гитара), Тейо Ямса (ударные), Яна Козлова и Ольга Белая (бэк-вокал). Итоговый результат оказался очень скромным: 15-е место всего с 57 баллами. Россия получила очки только от бывших советских республик и от Финляндии: телерадиокомпания YLE отметила в прямом эфире, что в группе Натальи действительно выступали финские музыканты. Впрочем, результат был не самым пессимистичным: в Финляндии ставили Россию на последнее место.

Голосование

Критика 
После конкурса все участники провели заключительную вечеринку в «Евроклубе-Арена», и российская делегация не испытывала особого расстройства. Однако мнения делегации после конкурса разошлись. Юрий Аксюта и Наталья Подольская не были особо расстроены 15-м местом, сказав, что претензий не могло быть ни к кому и что кто-то должен был всё-таки оказаться на последних местах (Наталья отметила, что и Алла Пугачёва, и Филипп Киркоров тоже не попадали даже в Топ-10 конкурса). А вот Игорь Буренков и Виктор Дробыш скептически отнеслись к результатам голосования: Буренков заявил, что на конкурсе было соседское голосование и что Россию парадоксально никто не поддержал, а Дробыш назвал своей ошибкой выбор поп-рок-стиля для Евровидения, сделанный под влиянием финской сцены.

Ответственность критики возложили на Первый канал, который не провёл должный предконкурсный промоушен певицы, своевременные съёмки клипа и гастроли за рубежом. А уже в 2006 году Юрий Аксюта заявил, что формат национального отбора 2005 года был полным провалом и что зрительская аудитория, слушавшая именно «Фабрику Звёзд», тогда попросту отняла победу у Димы Билана, который в 2006 году занял 2-е место в Греции. Аксюта заявил, что за 3-4 месяца до Евровидения подготовить хит для участника от России было бы просто невозможно.

Подольская продолжила гастрольную деятельность в России и мире, выпустив в 2013 году альбом «Интуиция» и множество синглов, а также сняв ряд видеоклипов.

Примечания 

Страны на «Евровидении-2005»
2005 год в музыке России‎